Niemcy:
 Egenhausen – dzielnica gminy Obernzenn w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Egenhausen – dzielnica gminy Werneck w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schweinfurt
 Egenhausen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Calw